Joppa – wieś w Anglii, w Kornwalii
 Joppa – wieś w USA, w stanie Illinois, w hrabstwie Massac
 Joppa – jednostka osadnicza w USA, w stanie Alabama, w hrabstwie Cullman
 Joppa – starożytne miasto portowe, obecnie Stara Jafa (osiedle Tel Awiwu)